У змаганнях з художньої гімнастики в індивідуальному багатоборстві брали участь 24 спортсменки.

Євгенія Канаєва виграла золото на другий Олімпіаді поспіль.

Медалісти

Кваліфікація 
Q— кваліфікація пройдена;R — резерв кваліфікації.

Фінал

Посилання 
 Художня гімнастика на сайті Олімпійських ігор у Лондоні